Math the Band — американський електро-рок гурт (дует), одні з найвідоміших виконавців 8-бітної музики та жанру нінтендокор. На музику гурту вплинула творчість виконавців: Andrew W.K., Wheatus, MC Frontalot, mc chris, MC Lars, Polysics, Matt and Kim, Anamanaguchi та Peelander-Z. Гурт був утворений у 2004 році у місті Провіденс.

Дискографія

Альбоми 
 2004 — Robots Will Rise
 2004 — The Lost Levels
 2004 — Eep! An EP!
 2004 — A One Man Band For Single Celled Organisms
 2005 — Math the Band and the Secret of Mystery Island
 2005 — Imaginary Everything
 2006 — All Good Things, All in Good Time
 2008 — Math the Band Banned the Math
 2009 — Don't Worry
 2012 — GET REAL!
 2013 — Stupid And Weird

EP 
 2005 — Math the Band and the Secret of Mystery Island (EP version)
 2005 — Covers EP
 2006 — Nature EP
 2008 — Tour de Friends
 2012 — Best Swishes, Thanks a Dunks
 2013 — January 2008 (single)

Відеокліпи

Посилання 
 Math the Band @ MySpace 
 Math the Band's Twitter 
 Slanty Shanty Records
 Math the Band Featured on Off Tempo

Музичні гурти Массачусетса
Рок-гурти США
Нінтендо